Die Liste der Städte in Vietnam bietet einen Überblick über alle Städte des südostasiatischen Staates Vietnam.

In Vietnam werden Gemeinden durch Entscheidungen der Regierung das Stadtrecht verliehen. Die Auswahl erfolgt nach bestimmten Kriterien wie Fläche, Bevölkerung, Stand der Infrastruktur oder wirtschaftliche und politische Bedeutung. Auf der ersten Ebene befinden sich die Regierungsunmittelbaren Städte. Sie besitzen den Status einer Provinz. Auf der zweiten Ebene folgen die Provinzstädte. Sie sind gleichberechtigt mit Landkreisen oder Stadtbezirken. Alle Städte sind in verschiedene Klassen eingeteilt (Sonderklasse sowie 1. bis 3. Klasse).

Die Einwohnerzahlen in den folgenden Tabellen beziehen sich auf eine Volkszählung vom 1. April 2019.

Regierungsunmittelbare Städte

Provinzstädte

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Vietnams
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 General Statistics Office of Vietnam
 City Population - Einwohnerzahlen der Städte Vietnams

 
Vietnam
!